Torrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Torrtjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Torrtjärnet (Stavnäs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Torrtjärnen, sjö i Vansbro kommun, 
Lill-Torrtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Stor-Torrtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,46 ha)
Lill-Torrtjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun, 
Stor-Torrtjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn